Проширена реалност (енгл. augmented reality,AR) или допуњена реалност је термин који описује  корисниково виђење света проширено компјутерски генерисаним текстом, сликом и звуком. Сличан овом концепту је концепт виртуелне стварности, у којој се стваран свет замењује виртуелним. Уз помоћ проширене реалности дигиталне имформације су постављене преко стварног света.

Виртуелна стварност